Буэнависта () — топоним, распространённый в испаноговорящих странах. В дословном переводе с испанского — прекрасный вид, панорама.

Топонимы 

 Буэнависта — подрайон мадридского района Карабанчель.
 Буэнависта — муниципалитет в провинции Саламанка автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Буэнависта-дель-Норте — муниципалитет в провинции Санта-Крус-де-Тенерифе автономного сообщества Канарские острова.
 Буэнависта-де-Вальдавиа — муниципалитет в провинции Паленсия автономного сообщества Кастилия и Леон.

 Буэнависта — муниципалитет в департаменте Бояка.
 Буэнависта — муниципалитет в департаменте Киндио.
 Буэнависта — муниципалитет в департаменте Кордова.
 Буэнависта — муниципалитет в департаменте Сукре.

 Буэнависта — город в штате Мехико, муниципалитет Тультитлан, с населением 206 081 человек.
 Буэнависта — посёлок в штате Гуанахуато, муниципалитет Тарандакуао, с населением 724 человека.
 Буэнависта — посёлок в штате Колима, муниципалитет Куаутемок, с населением 994 человека.
 Буэнависта — муниципалитет в штате Мичоакан.
 Буэнависта-Томатлан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Буэнависта — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Коапилья.
 Буэнависта — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Ла-Индепенденсия.
 Буэнависта — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Ларрайнсар.
 Буэнависта — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Сабанилья.
 Буэнависта — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Сучьяпа.
 Буэнависта-де-Куэльяр — муниципалитет в штате Герреро.

 Буэнависта — муниципалитет в провинции Кесон.

См. также 
 Буэна-Виста
 Дворец Буэнависта — историческое здание, где размещается Малагский музей Пикассо